Als Stille Pauline wurden zwei Bahnstrecken in Brandenburg bezeichnet:

 Kreisbahn Rathenow-Senzke-Nauen
 Paulinenaue-Neuruppiner Eisenbahn